Ženská čtyřhra Qatar Total Open 2020 probíhala ve druhé polovině února 2020. Do deblové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájkyněmi titulu byly sedmé nasazené tchajwanské sestry Chao-čching a Latisha Čanovy, které před druhým kolem z turnaje odstoupily pro závrať Latishy Čanové.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, tchajwansko-český pár Sie Su-wej a Barbora Strýcová, který ve finále zdolal kanadsko-lotyšské turnajové šestky Gabrielu Dabrowskou s Jeļenou Ostapenkovou. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 5–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–2]. Obě šampionky tak získaly 900 bodů do žebříčku WTA. Společně vybojovaly osmou trofej. Navázaly na týden starý triumf v Dubaji a lednovou výhru v Brisbane, což znamenalo, že ovládly tři ze čtyř turnajů, do nichž v probíhající sezóně nastoupily.

34letá Sieová si připsala dvacátý sedmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro 33letou Strýcovou to bylo jubilejní třicáté takové turnajové vítězství. V následném vydání žebříčku WTA ve čtyřhře se Sieová po týdnu vrátila do čela světové klasifikace, kde nahradila Mladenovicovou.

Oba turnaje na Arabském poloostrově v Dauhá a Dubaji vyhrály během jedné sezóny v předchozí historii pouze Lisa Raymondová s Liezel Huberovou v roce 2012.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (vítězky)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (semifinále)
  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (čtvrtfinále)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinále)
  Nicole Melicharová /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Gabriela Dabrowská /  Jeļena Ostapenková (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (2. kolo, odstoupily)
  Ashleigh Bartyová /  Demi Schuursová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2020
WTA Tour 2020